Telecinco (dříve známý jako Tele 5) je španělská soukromá televizní stanice provozuje společnost Mediaset España Comunicación. Testovací program proběhl 10. března 1989 a v příštím roce se oficiální start uskutečnil 3. března 1990 a byl druhým soukromým kanálem vysílaným ve Španělsku.

Programming 
Programming této kanal zaměřuje na širokou škálu obsahu, který zahrnuje zábavu a podívanou. Se také zavázaly k šíření fi seriály a filmy.

Sledovanost 

 Historické minimum.

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránka 

Španělské televizní stanice
Televizní stanice založené roku 1989